Das Abierto GNP Seguros 2020 war ein Tennisturnier der Damen in Monterrey. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 2. bis 8. März 2020 statt.

Titelverteidigerinnen waren Garbiñe Muguruza im Einzel und die Paarung Asia Muhammad/Maria Sanchez im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Abierto GNP Seguros 2020 fand vom 29. Februar bis 1. März 2020 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Monterrey